Le tournoi d'Eastbourne 2013, tournoi de tennis sur gazon, se déroule du 17 au  à Eastbourne en Angleterre.

Faits marquants 
 L’Espagnol, Feliciano López, remporte le troisième titre de sa carrière face au Français Gilles Simon.

Résultats en simple

Parcours

Tableau final

Résultats en double

Parcours

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Eastbourne
 Tournoi de tennis d'Eastbourne (WTA 2013)

Liens externes 
 
 

ATP 2013
Eastbourne
Tennis en Angleterre en 2013
Tennis en juin 2013